André Durieux ist der Name folgender Personen:

* André Durieux (Musiker) (1899–1951), kanadischer Geiger, Dirigent und Musikpädagoge
 André Durieux (Jurist), belgischer Jurist